Шахгельдя́н или Шахгалдян () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Шахгельдян, Андраник Арменович (род. 1994) — армянский футболист.
 Шахгельдян, Армен Андраникович (род. 1973) — советский и армянский футболист.
 Шахгалдян, Каваленко Суренович (род. 1946) — армянский государственный деятель.
 Шахгельдян, Мгер Левонович (род. 1967) — армянский государственный и политический деятель.
 Шахгельдян, Самвел Суренович (род. 1951) — армянский депутат.

См. также 
 Шахгильдян